Miejscowości w USA:
 Peninsula – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
Gminy w USA:
 Peninsula (ang. Peninsula Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse